Колонија Луис Доналдо Колосио има више значења:

 Колонија Луис Доналдо Колосио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио, Пиједра де Алесна (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Луис Доналдо Колосио (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику